peut désigner :
 , série télévisée britannique en 10 épisodes, inspirée de 10 nouvelles d'Agatha Christie, diffusée en 1982 ;
 , recueil composite de nouvelles d'Agatha Christie, pour la plupart déjà publiées dans des recueils britanniques et français, traduit en français sous le titre Dix Brèves Rencontres.